Соломко Анатолій Васильович — український науковець, доктор медичних наук, винахідник.
 Соломко Михайло Миколайович — директор Українського православного центру, Канберра.
 Соломко Надія Павлівна — українська народна майстриня.
 Соломко Петро Михайлович — генерал-майор РА, учасник Другої світової війни.
 Соломко Сергій Сергійович — російський художник, аквареліст.
 Соломко Юрій — український художник